Komen peut faire référence à : 

 Komen, verbe en néerlandais venir
 néerlandais pour 
Comines, une commune française du département du Nord
Comines, une section de la ville belge de Comines-Warneton, située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 Komen (en italien Comeno), une commune de  habitants en Slovénie occidentale, limitrophe avec l'Italie.
 La Susan G. Komen Breast Cancer Foundation , une importante fondation américaine de recherche contre le cancer du sein.
 Daniel Komen, né en 1976, un athlète kényan pratiquant le  et le 
 Daniel Kipchirchir Komen, né en 1984, un athlète kényan, pratiquant le .

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme